Réflexion peut désigner :

Musique

Groupe 

 , groupe de gothic rock finnois.

Chanson 
 Réflexion, chanson de Lea Salonga présente sur l'album  sorti le .
 Reflection, chanson de Bobbie Singer représentant l'Autriche au concours Eurovision de la chanson 1999.

Album 

 , album de Demis Roussos sorti en  ;
 Reflection, album de Fifth Harmony sorti le  ;
 , album de Pentangle sorti en  ;
 , album de  sorti le .

Sciences et techniques 

 Réflexion (mathématiques), transformation géométrique ;
 Réflexion (informatique), capacité d'un programme à s'auto-représenter ;
 Réflexion (physique), brusque changement de direction d'une onde à l'interface de deux milieux (réflexion optique, réflexion acoustique).

Autres 

 Réflexion, quotidien national algérien d'information

Voir aussi 

 Jeu de réflexion

Notes et références